«Аллея кошмаров» () — фильм нуар режиссёра Эдмунда Гулдинга, вышедший на экраны в 1947 году.

В основу фильма положен одноимённый роман Уильяма Линзи Грэшема. Идея книги сформировалась у Грэшема после продолжительных бесед с бывшим работником бродячего карнавала, с которым он вместе воевал во время Гражданской войны в Испании. После выхода в свет в 1946 году книга стала бестселлером в США.

Тайрон Пауэр стал звездой благодаря ролям в приключенческих фильмах и романтических мелодрамах. Рассчитывая перейти к более содержательным, психологически насыщенным ролям, он приобрёл права на экранизацию этого романа с тем, чтобы сыграть в фильме главную роль. Роль в этом фильме стала для Пауэра одной из лучших в его карьере и сопоставима разве что с его работой в фильме Билли Уайлдера «Свидетель обвинения» (1957).

Для того, чтобы сделать картину более убедительной, студия пошла на беспрецедентные для фильмов нуар расходы, построив полностью работающий карнавал на площади 40 тысяч м², на котором было установлено 100 аттракционов с действующими артистами. У фильма был весьма приличный бюджет, были заняты дорогостоящие артисты и производственная группа.

Фильм отклонился от Производственного кодекса по некоторым незначительным пунктам, в частности, позволил антигерою наслаждаться сексуальными забавами за пределами брака, а злодейке — остаться безнаказанной.

Сюжет 
Очаровательный бродяга Стентон Карлайл (Тайрон Пауэр) получает работу зазывалы в небольшом бродячем карнавале. Вскоре Стентон начинает работать с медиумом Мадмуазель Зеной (Джоан Блонделл) и её сильно пьющим мужем-ассистентом Питом (Иэн Кит). Когда-то у этой пары был главный номер программы. Зена и Пит разработали специальный код, с помощью которого у зрителей создавалась иллюзия, что она читает чужие мысли. Однажды после неназванных событий Пит начал пить, и в итоге номер постепенно терял привлекательность и отошёл на вторые роли. Многие хотели бы перекупить у Зены секрет номера за огромные деньги, но она отказывалась его продавать. Стентон пытается завести роман с Зеной, чтобы она обучила его коду, но она оставалась верной своему мужу и даже планировала направить его в клинику для лечения от алкоголизма. Однажды ночью Стентон случайно даёт Питу вместо бутылки с самогоном бутылку с древесным спиртом, в результате Пит умирает от отравления. Чтобы сохранить номер, Зена вынуждена обучить коду Стентона и сделать его своим ассистентом.

Внимание Стентона привлекает красивая, молодая актриса Молли (Колин Грэй), которая работает в другом номере вместе с глуповатым силачом (Майк Мазурки). Их отношения приводят к свадьбе. Вскоре Стентон вместе с Молли покидает карнавал, обучает Молли коду Зены, и вместе с ней открывает собственное шоу. Он берёт имя Великий Стентон, и начинает выступать перед восторженной публикой в дорогих ночных клубах.

На одном из представлений Стентон знакомится с красивой и хитроумной дамой-психиатром из Чикаго Лилит Риттер (Хелен Уокер), и вскоре они начинают новый, более изощрённый мошеннический бизнес. Лилит снабжает Стентона информацией о своих богатых пациентах, а он на своем шоу выдаёт себя за медиума, который вступает в связь с их умершими родственниками. Однажды Стентон решает сорвать куш, обещая старому миллионеру Эзре Гриндлу (Тейлор Холмс) вызвать дух его умершей возлюбленной. Для этого Стентон уговаривает Молли подыграть ему и просит, чтобы во время спиритического сеанса она прошла во мгле как будто любимая Гриндла. Во время этой сцены Гриндл со слезами на глазах начинает молиться, после чего Молли оказывается не в силах закончить свою роль и сознается в мошенничестве.

Полученные в качестве гонорара от Гриндла 150 тысяч долларов Риттер присваивает себе, а Стентона с помощью шантажа вынуждает бежать из города всего со 150 долларами. Стентон отдает Молли эти деньги и уговаривает её вернуться в бродячий карнавал, а сам погружается в беспробудное пьянство. Окончательно опустившийся Стентон в поисках работы приходит в один из бродячих карнавалов, где ему предлагают самую позорную работу — роль придурка, откусывающего живым цыплятам головы. Не в состоянии более выносить такую жизнь, он почти сходит с ума, но, к счастью, оказывается, что Молли работает в том же карнавале. Когда Стентон снова видит её, к нему возвращается надежда, и Молли клянется восстановить его здоровье. Их отношения превращаются в грустное эхо истории Зены и Пита. В отличие от фильма, в романе Стентон обречён работать придурком до самой смерти от алкоголизма.

В ролях 

 Тайрон Пауэр — Стэнтон «Стэн» Карлайл
 Джоан Блонделл — Зена Крамбейн
 Колин Грэй — Молли Карлайл
 Хелен Уокер — Лилит Риттер
 Тейлор Холмс — Эзра Гриндл
 Майк Мазурки — Бруно
 Ян Кейт — Пит Крамбейн
 Роберт Карнс — Джо (в тирах не указан)

Оценка критики 
После выхода на экраны фильм получил неоднозначные отзывы.

В рецензии «Нью-Йорк таймс» кинокритик Элвис Митчелл указывал: «Если кто-то попытается извлечь какую-либо моральную пользу из „Аллеи кошмаров“, то это будет вывод о том, что ужасное возмездие является неминуемым последствием для того, что попытается насмешливо поиграть в Бога. В остальном впечатления не будут особенно удовлетворяющими. Несмотря на хорошую и сильную актёрскую игру мистера Пауэра и прочих, этот фильм идёт по неприятной драматической земле и лишь изредка достигает какого-либо содержания и становится достойным зрелищем».

Журнал Variety положительно оценил актёрскую игру, указав, что «Аллея кошмаров» — это «суровая и жестокая история, рассказанная с чёткой ясностью гравёра… Безжалостный и беспринципный, он (герой Пауэра) использует женщин в своей жизни для дальнейшего возвышения, наступая на них по мере того, как карабкается вверх. Наиболее живо среди них смотрится Джоан Блонделл в качестве девушки, на которую (Пауэр) работает в телепатическом шоу. Колин Грэй симпатична и убедительна в качестве его верной жены и партнёра по шоу, а Хелен Уокер успешно исполняет роль расчётливой дамы, которая опрокидывает Пауэра с высот судьбы обратно к деградации и роли дурачка. Иэн Кит великолепен в роли вечно пьяного мужа Блонделл». 

В рецензии на фильм 2000 года в Village Voice писатель Джей Хоберман отмечает: «Этот рассказ о взлёте и падении типичного американца нельзя назвать ни великим фильмом, ни даже классическим нуаром, но в нём есть огромное стремление бросить вызов, и после того, как его увидишь, его не просто забыть. В фильме заложено намного больше, чем показано, но то, что увидел зритель, включая ключевую линию деградации на тот момент главной звезды студии „20 век-Фокс“ Тайрона Пауэра, было на редкость мрачно для столь высокостатусной картины».

Примечания

Ссылки 
  
 Аллея кошмаров на сайте Allmovie 
 Аллея кошмаров на сайте Turner Classic Movies
 Аллея кошмаров на сайте Rotten Tomatoes
 Аллея кошмаров трейлер на сайте YouTube

Фильмы-драмы США
Фильмы нуар
Фильмы США 1947 года
Фильмы на английском языке
Чёрно-белые фильмы США
Экранизации романов США